Die Saison 1994/95 war die zweite Spielzeit der Four Nations Chess League (4NCL). Die sechs Gründungsmitglieder waren erneut am Start, erstmals nahmen teil die Midland Monarchs, Wood Green, Witney, British Chess Magazine, die South Wales Dragons und Na Fianna, so dass mit 12 Mannschaften ein einfaches Rundenturnier gespielt wurde.

Die drei Erstplatzierten Midland Monarchs, Slough und Wood Green erreichten im direkten Vergleich je einen Sieg und eine Niederlage, zugunsten der Midland Monarchs entschied die Tatsache, dass diese gegen den Rest des Feldes nur ein Unentschieden abgaben, während Slough weitere drei Minuspunkte kassierte, Wood Green sogar vier. Der Titelverteidiger Invicta Knights Maidstone musste sich mit dem achten Platz begnügen. Ein Abstieg war in dieser Saison nicht vorgesehen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der Four Nations Chess League 1994/95.

Termine und Spielorte 

Die Wettkämpfe fanden statt am 1. und 2. Oktober, 26. und 27. November 1994, 21. und 22. Januar, 18. und 19. Februar, 18. und 19. März sowie 20. Mai 1995. Die ersten beiden Runden wurden in Liverpool ausgerichtet, dritte und vierte in Cheltenham, fünfte und sechste in Bridgend, siebte und achte in Slough, neunte und zehnte in Birmingham und die elfte in Bolton.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse bei der 4NCL
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Four Nations Chess League
Sportveranstaltung im Vereinigten Königreich
Schachveranstaltung 1994
Schachveranstaltung 1995
Sportsaison 1994/95